Le tournoi de tennis de Fort Myers est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1982, classée en catégorie Futures, se dispute du 4 au .

Lee Duk-hee remporte le simple dames. En finale, elle bat Yvonne Vermaak, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Marjorie Blackwood et Susan Leo.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Fort Myers
 Saison 1982 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1982
Fort Myers
Tennis aux États-Unis en 1982
Tennis en janvier 1982